A Asociación Deportivo Municipal Liberia é um clube de futebol costarriquenho com sede em Liberia (Costa Rica). A equipe compete na Campeonato Costarriquenho de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1977.

Ligações externas 
´Sítio oficial 

Clubes de futebol da Costa Rica
Clubes de futebol fundados em 1977